Como Paseo Colón o Paseo de Colón se denominan algunas vías públicas en diversas ciudades, nombradas en honor a Cristobal Colón:

 En Argentina:
 Paseo Colón en la ciudad de Buenos Aires, capital estatal;
 En Costa Rica
Paseo Colón en la ciudad de San José, capital costarricense;
 En España:
 Paseo de Colón en la ciudad de Barcelona;
 Paseo de Colón en la ciudad de Pontevedra;
 Paseo de Colón en la ciudad de Puerto de la Cruz;
 Paseo de Colón en la ciudad de San Sebastián;
 Paseo de Colón en la ciudad de Sevilla;
 En México:
 Paseo Colón en la ciudad de Toluca de Lerdo;
 En Perú:
 Paseo Colón en la ciudad de Lima;
 En Venezuela:
 Paseo Colón, hasta el 2008, actual  Paseo de la Resistencia Indígena, en la ciudad de Caracas. ( Foto)
 Paseo Colón en la ciudad de Puerto La Cruz.